Le terme matérialisme renvoie à plusieurs doctrines ou conceptions du monde réunies autour de la réduction de la réalité au matériel :

Philosophie et épistémologie 

 matérialisme, une orientation philosophique générale, qui n'admet que l'existence de la matière, et en fait dériver toute la réalité. Voir aussi épicurisme.
 matérialisme culturel.
 matérialisme historique et matérialisme dialectique, méthodes définies par les héritiers de Marx, pour penser la société et l'histoire à partir des besoins économiques des humains, de leur travail et de la lutte des classes. Voir aussi marxisme.
 matérialisme scientifique, un courant de pensée qui n'admet l'existence que des entités matérielles étudiées par la science. Voir aussi atomisme, éliminativisme, naturalisme, physicalisme et théorie de l'identité esprit-cerveau.
 matérialisme spirituel, un concept forgé par le philosophe bouddhiste Chögyam Trungpa Rinpoché, qui désigne ainsi une certaine incompréhension de la spiritualité, en Occident particulièrement, qui la ramène à l'ego, alors qu'elle devrait nous en détacher.

Sciences humaines et sociales 

 matérialisme psychologique comme trait de caractère donnant une forte priorité aux réalités tangibles, aux choses plutôt qu'aux relations, aux satisfactions concrètes qu'aux spéculations douteuses, etc.
 post-matérialisme, un concept de sociologie développé par Ronald Inglehart pour penser le passage d'une société fondée sur des valeurs matérielles (économiques) à une société de valeurs post-matérielles (expression individuelle).

Ouvrages 

 Matérialisme et empiriocriticisme, un ouvrage d'épistémologie de Vladimir Lénine qui s'en prend à l'idéalisme et à l'immatérialisme.
 Phénoménologie et matérialisme dialectique, un ouvrage de philosophie de Tran Duc Thao, qui tente de concilier Marx et Husserl.
 .